Onderdistrict in Indonesië
 Bukit Raya (Katingan), een onderdistrict van het regentschap Katingan in de provincie Midden-Kalimantan
 Bukit Raya (Pekanbaru), een onderdistrict van het regentschap Pekanbaru in de provincie Riau
Plaats in Indonesië
 Bukit Raya (Kuantan Singingi), een plaats in het regentschap Kuantan Singingi in de provincie Riau